Фйорано ()

Фйорано-Канавезе — муніципалітет у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.
 Фйорано-Моденезе — муніципалітет у регіоні Емілія-Романья, провінція Модена.
 Фйорано-аль-Серіо — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо.